Dergachi () es una ciudad en el Raión de Járkov, Óblast de Járkov de Ucrania oriental. La ciudad está localizada  al noroeste de la capital provincial, Járkov. La población ha sido fundada en la segunda mitad del siglo XVII como un libre asentamiento. Aloja Dergachi la administración del municipio urbano de Dergachi. Población: 17,433 (2021 est.)

Invasión rusa de 2022 
En las inmediaciones Dergachi hubo combates durante la primera semana de la invasión rusa del 2022.

Dergachi ha sido bombardeada por Rusia el 3 de abril de 2022.  El alcalde, Viatcheslav Zadorenko, indicó que contaba entre los civiles tres muertos y siete heridos.  Hubo ataques a Dergachi también en mayo y en agosto.

Geografía

Ubicación 

La ciudad yace en un valle a inmediaciones del río Lopan al noroeste de la segunda ciudad ucraniana más grande, Járkov.  La mayor parte de la ciudad se ubica en la llanura del margen izquierdo del Lopan.  Hacia el extremo poniente hay muchas colinas y barrancos.  El Lopan tiene muchos canales artificiales y afluentes pequeños en esta zona.  La carretera regional T2103 divide la ciudad de noroeste a sudeste y le conecta con Járkov y Zolochiv.  Hay un deshabitado bosque al sudoeste a la ciudad.

Clima 
Dergachi posee un clima continental húmedo, categoría Dfb según la clasificación climática de Köppen  con calurosos veranos pero  hay no estación seca.  La temperatura anual promedio es 7.3 °C.  La lluvia suma alrededor 535 mm por año.

Transporte

Ferrocarriles 

La ciudad tiene 3 parones de ferrocarril operaron por Ferrocarriles ucranianos: Dergachi, Motorna y Nueva Dergachi. La parada principal, Dergachi tiene un edificio de estación.  Todas las estaciones son utilizadas únicamente por trenes de [[migrantes pendulares]] que recorren la ruta Járkov - Kozacha Lopan.  Antes de que 2014  había una conexión pendular de tren con poblados en el Belhorod oblast de Rusia.

Autobuses 

Derhachi Tiene una conexión de autobús con la ciudad de Járkov. Los autobuses en esta ruta circulan vía la calle central Sumsky Shliakh, y siguen luego a través de la ciudad de Mala Danylivka en ruta al centro de Járkov, donde arriban a la estación de autobús Tsentralnyi Rynok.

La ciudad también tiene una ruta de autobús local, la cual principalmente recorre las calles centrales (Sumskyi Shliakh y Zolochivskyi Shliakh). La ciudad tiene conexión directa con el vecino raion de Zolochiv.

Metro 
En los 1980 cuando se planficaba la línea Oleksiivska del metro de Járkov, se propuso una estación de metro a llamarse 'Dergachi', que no ha sido aún construida.

Industria 
La mayoría de empresas está concentrada en la zona industrial en el del sur de la ciudad cerca de la estación de ferrocarriles Motorna.  Dergachi posee industria de imprenta, parte de la cual sufrió maquinaria dañada permanentemente durante la invasión rusa de 2022.

Las empresas más grandes que tienen  producción en la ciudad son:

 UBC Grupo - refrigeración y brewing equipamiento
 Amcor - Embalaje para la industria de tabaco.

La ciudad es una base de fabricación  del BRIG compañía qué es uno de los fabricantes principales del mundo de embarcaciones semirrígidas.

La red eléctrica de Dergachi depende de la infraestructura eléctrica de la vecina Járkov.

Personas notables

Nacido en la ciudad 

 Panas (Afanasi) Matushenko — Dirigente del mutiny en el acorazado ruso Potemkin en 1905.

Morado o trabajado en la ciudad 

 Hnat Khotkevych — Escritor ucraniano, ethnographer, compositor, y bandurist. Como estudiantil en 1895, organizó un teatro de pueblo en Derkachi. En 1920-1928 enseñó literatura y lengua ucranianas en el Derkachi zoológico escuela técnica
 Oleksandr Oles — Poeta y escritor ucranianos. En 1893  introduzca la escuela de agricultura en Derkachi, donde  publique los primeros versos.

Galería de imágenes

Referencias 

Localidades del óblast de Járkov